Марша́к (фр. Marchak) — компания-производитель предметов роскоши и ювелирных изделий. Основана в 1878 году И. Маршаком. Главный офис компании расположен в Париже. Ювелирный дом Маршака имеет официальные представительства в США, Японии, Австралии, во Франции и России.

История компании

Киев 

В 1868 году юный Иосиф Маршак в возрасте 14 лет покидает свою родную деревню и родительский дом для того, чтобы получить образование ювелира. Через десять лет он самостоятельно обустраивается на Подоле, в бедном квартале Киева, что кладёт начало удивительной судьбе, замешанной на работоспособности и страстной влюблённости в своё дело. Всё, чем он владеет, превращается в драгоценный металл: когда ему не хватает 100 рублей из приданого молодой жены для начала своего дела, он закладывает свой единственный костюм, чтобы сделать золотую цепь.

Через год он уже переезжает в центр Киева на Крещатик, где располагается со своей семьёй в доме № 4, в пятикомнатной квартире. Дела идут хорошо, его известность ширится, изделия становятся всё более разнообразными, и амплуа молодого ювелира — мастера по золотым цепочкам — уже далеко позади. Иосиф Маршак без устали создаёт неповторимые изделия, отличающиеся своим новаторством и оригинальностью.

В 1885 году в его мастерской работает уже более двадцати человек. В конце девятнадцатого века Россия процветает, его заказы постоянно растут. Иосиф путешествует, выставляет свои произведения в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, и неустанно продолжает создавать новые модели…

В 1890 году Иосиф Маршак совершает поездку по Европе и в Париж.

В 1891 году Россия организует в Москве русско-французскую выставку, где участвуют все знаменитые имена в области искусства и предметов роскоши. Иосиф активно наблюдает, получает много интересной информации и буквально впитывает в себя всё, что он видит. В 1893 году его творения завоевывают медаль на Всемирной выставке в Чикаго, затем в Антверпене в 1899 году. Каждый раз после возвращения из такого путешествия он вкладывает в развитие своего дела, внедряет новые технологии на практике.

Ничто не может его остановить, даже пожар, принесший в 1899 году огромные убытки его мастерской. Напротив, пройдя через такое испытание, он с новой силой возрождает производство, реконструирует и увеличивает свои помещения, устанавливает самое современное оборудование и применяет очень прогрессивные для той эпохи технологии разделения труда. В его мастерских и магазинах в Киеве работают уже 150 человек. Таким образом через двадцать лет Иосиф Маршак становится одним из самых знаменитых ювелиров Российской Империи…

В 1913 году, во время визита Царя Николая II в Киев, по случаю празднования 300-летия дома Романовых, все официальные подарки, преподнесённые Государю, были изготовлены в мастерских Иосифа Маршака и имели его клеймо. Приходит период всеобщего признания Мастера, начинавшего свой путь с нуля и дошедшего до самой вершины, где его скоро принялись величать «Киевским Картье», а также неоспоримым соперником знаменитого Фаберже.

В это время Александр Маршак, самый младший из сыновей Иосифа (родившийся в 1890 году) учится в Париже в школе искусств, изучая также арт-деко. Но первая мировая война вынуждает его ускорить свой отъезд в Россию. Сразу по возвращению, он отправляется на австрийский фронт, где развивает своё мастерство фотосъёмки с самолётов разведки. Наступает неспокойный и жестокий период, военные действия, русская революция; время более не благоприятствует ювелирному искусству, Иосиф Маршак, страдая от рака, скоропостижно умирает в возрасте 64 лет. Таким образом, перевёрнута страница большой и малой истории.

Во время бурных революционных действий многие покидают Россию, иммигрируя в Европу, в их числе и семья Маршака, уносящая под своими одеждами остатки творений Иосифа Маршака. Их принимает один из пяти сыновей Иосифа — Иохим, обосновавшийся уже в то время в Париже в качестве интерна в больнице. Владимир, возглавлявший в Киеве коммерческую активность фирмы своего отца, открывает свой бизнес в Берлине, но удача к нему не благосклонна; он возвращается в Париж и прекращает всякую профессиональную деятельность.

1920 год или второе рождение Дома Маршака 
Сразу по приезде в Париж Александр Маршак открывает ювелирный салон на престижной улице де ля Пэ (rue de la Paix) в доме № 4, всего в нескольких шагах от площади Вандом и отеля Ритц, который сразу приобретает широкую известность среди богатых иностранцев.

Некоторое время Александр Маршак работает вместе с Робертом Линзелером, затем один, но вскоре к нему присоединяется, правда ненадолго, один из его племянников — Грегуар Маршак. Унаследовав секреты мастерства своего отца Иосифа, Александр великолепно создаёт уникальные вещи в духе своего времени, в стиле «Арт Деко» в сочетании с русскими традициями, смешивая идеи Палеха и современные чисто геометрические формы. Вскоре его популярность растёт, он завоёвывает многочисленные награды на салоне «Ар-Деко» в 1925 году.

Верность своим истокам, оригинальность и высокое качество его изделий даруют Александру особое место в мире высокого парижского ювелирного искусства.

1950 год — к новому поколению Дома Маршака 

Сразу после войны Александр Маршак приглашает Александра Диринжера, талантливого художника с богатым прошлым, известного ещё с давних времен по улице де ля Пэ, который остается в компании источником креативности и творческих идей до конца 60-х годов. Год спустя, к Дому Маршака присоединяется Жак Верже. Настоящий профессионал, Жак Верже, родом из семьи ювелиров-часовщиков, страстный поклонник ювелирного мастерства, обладает особым чутьём: способностью из тысячи рисунков точно узнать оригинал и указать на самое креативное и многообещающее изделие…Он моментально втягивает в себя тогдашний парижский воздух и мгновенно чувствует царившие в то время дух и атмосферу. Александр Маршак блестяще восстанавливает салон Маршака в Париже и марка сияет с новой силой; Жак Верже перенимает факел Иосифа, чтобы отправиться на завоевание Соединённых Штатов Америки. С этого момента идеи Маршака будет жить благодаря тесному сотрудничеству Жака Верже и его творцов. Александр Маршак уходит на пенсию в 1970 году.

Америка 

«Завтрак у Тиффани», так называется кинокартина, в начале которой, рано утром Одри Хепбёрн завтракает в вечернем наряде, созерцая витрины знаменитого Дома ювелирного искусства «Тиффани», наполненные бриллиантами, на Пятой Авеню в Нью-Йорке. Этот знаменитый фильм, снятый в 1961 году, станет девизом целого поколения. Молодые женщины из высшего американского общества 60-х годов обожают роскошь, моду, ювелирные изделия, камни, внушительные оправы, которые они без тени сомнения надевают прямо с утра. Это эпоха эйфории, ничего не кажется слишком роскошным. Жак Верже это быстро понимает и предлагает своей американской публике соответствующие изделия, шикарные и разноцветные. Объёмные кольца, усыпанные бриллиантами, изумрудами, сапфирами, напоминают маленькие подушечки, тонко отделанные гирляндами камней, изумрудный орнамент в виде зелёной листвы, рубиновые гроздья смородины, поддерживающие центральный камень — красный, зелёный, голубой, в зависимости от тональности кольца. Каждое изделие было уникально.

Большим новаторством для той эпохи становятся броши в форме грозди или кисти, струящихся оттенков (рубиновые, изумрудные, сапфировые, бриллиантовые), часто украшенные бабочками или цветками. Прелесть этих «изделий-предметов» принесут огромный успех Дому Маршака, идущему вразрез с традиционными идеями французского ювелирного искусства, более условного.

Ювелирное изделие должно быть украшением, дополнением женщины, оно призвано делать её красивой, элегантной, и сливаться в единой гармонии со своей хозяйкой… Цена камня не имеет значения, если надо, он может быть вставлен в оправу головкой вниз, чтобы приобрести особый свет, новое сияние и смелый современный вид. Это полностью новая «философия» ювелирного творения, красота и эстетика ставятся на первое место и имеют большее значение, чем сама стоимость камня; оригинальность рисунка и мастерство исполнения играют большую роль, чем чистота самого бриллианта.

Жак Верже возрождает также производство многочисленных настольных принадлежностей, таких как шкатулки, украшения для стола, разрезные ножи для бумаги, лупы, соблюдая творческие традиции Иосифа Маршака 1890 года.

Его Величество Король Хасан II 

В 1960-е годы, Жак Верже встречает на своём пути того, кто в дальнейшем станет верным другом, Его Величество Короля Хасана II. Король Марокко — ярый поклонник французской культуры, высокообразованный и утончённый человек, разделит в дальнейшем с Жаком Верже любовь к прекрасным предметам, к уникальным и драгоценным украшениям.

Иосиф Маршак был одним из любимых поставщиков Императора Николая II, а Жак Верже сделает из Дома одну из самых признанных ювелирных мастерских Его Величества Короля Хасана II.

Бертран Дегомье, создатель, работающий совместно с Александром Диринжером с 1960 года, будучи на протяжении многих лет единым целым с компанией, передаёт всю полноту творений Дома Маршака. Он делает совместно с Жаком Верже все официальные и частные подарки для Его Величества Хасана II. Один из примеров, среди множества других, это ларец из нефрита, подаренный Королём Марокко Мадам де-Голь.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Иосиф Маршак — ювелир
 Sotheby’s Archived Sales, October 2005
 Marchak Paris, insight on the book

Производители ювелирных изделий Франции